Вивьен де Шатобрен () — французская фамилия:
 Вивьен де Шатобрен, Жан Батист (1686—1775) — французский драматург, член Французской академии.
 Вивьен де Шатобрен, Иосиф-Евстафий Иосифович (1793—1852) — русский живописец-портретист.
 Вивьен де Шатобрен, Иосиф Иосифович (1859—?) — генерал-майор, участник Первой мировой войны.
 Вивьен-де-Шатобрен, София Осиповна — революционерка.
 Вивьен де Шатобрен, Леонид Сергеевич (Вивьен; 1887—1966) — русский и советский актер, режиссёр и преподаватель.